Amable Massis (1893-1980), altiste et compositeur français ;
 Annick Massis (née en 1958), soprano française
 Henri Massis (1886-1970), critique littéraire, essayiste politique et historien de la littérature
 René Massis (né en 1947), baryton français.

Voir aussi